Келси () — английская фамилия. Известные носители:

 Келси, Джек (1929—1992) — валлийский футболист.
 Келси, Джон — американский программист, криптограф.
 Келси, Линда (род. 1946) — американская актриса.
 Келси, Уэстон (род. 1981) — американский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира по фехтованию 2012 года.
 Келси, Фрэнсис (1914—2015) — доктор философии, доктор медицины, фармаколог.